Gornja Trnava je lahko:
 Gornja Trnava, Niš (Srbija)
 Gornja Trnava, Prokuplje (Srbija)
 Gornja Trnava, Topola (Srbija)